Diese Liste der baulichen Veränderungen der Alm listet die baulichen Veränderungen, die in und entlang der Alm vorgenommen wurden. Dies sind Wehre, Brücken und Gefällstufen. Blocksteinwürfe und befestigte Uferabschnitte sind nicht angeführt. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Einmündungen der Bäche ebenfalls in der Liste enthalten.

Bauliche Veränderungen der Alm

Literatur 
 

Alm (Fluss)
Liste